Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Brenda Schultz e Caroline Vis 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Larisa Neiland (campionesse)
 Elise Burgin /  Pam Shriver (primo turno)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1990